«Братья Аргировы» — (; род. , ) — болгарский поп-дуэт, созданный братьями-близнецами Светославом и Благовестом Аргировыми. Пик популярности дуэта пришёлся на середину 1980-х годов.

История 
Братья Светослав и Благовест Аргировы родились 23 апреля 1959 года в Пловдиве. Здесь же закончили музыкальную школу, после чего учились в Академии музыкального, танцевального и изобразительного искусства (Пловдив) и музыкальной академии профессора Панчо Владигерова (Светослав — по классу пианино, Благовест — по классу виолончели).

Под названием «Вега» дуэт дебютировал в 1981 году на молодёжном конкурсе эстрадной песни, но уже на следующий год его участники сменили название на «Братья Аргировы». С 1983 по 1986 годы дуэт принимал участие в фестивалях в Братиславе и Дрездене. Братья выступали во многих странах Европы и Латинской Америки, в том числе беднейших странах, таких как Никарагуа.

Дуэт завершил карьеру на пике славы, в то время, когда их песни ещё возглавляли хит-парады Венгрии и Германии. Впоследствии братья жили раздельно — Благовест в Италии, а Светослав в Норвегии — но по-прежнему держали связь друг с другом.

В 1999 году Благовест Аргиров выпустил диск «Благовест и друзья» (болг. Благовест и приятели), в работе над которым приняли участие его брат, а также болгарские музыканты Данчо Караджов, Дони (Добрин Векилов), Стефан Вылдобрев и другие.

Оба брата также сыграли в художественных фильмах Защитете дребните животни («Защитите маленьких животных») и Скъпа моя, скъпи мой («Дорогая моя, дорогой мой»).

Дискография 
 «Момиче за двама» («Девушка на двоих») (1983)
 «Пролетна умора» («Весенняя усталость») (1984)
 «Да чукна на дърво» («Постучу по дереву») (1986)
 «Замириса на море» («Пахнуло морем») (1989)
 «Най-доброто и най-новото» («Самое лучшее и самое новое») (1997)
 «20 златни хита 20 години по-късно» («20 золотых хитов 20 лет спустя») (2002)

Примечания 

Музыкальные коллективы Болгарии
Близнецы по алфавиту
Братья-близнецы
Семейные музыкальные коллективы